O Campeonato Catarinense de Futebol de 1995 foi vencido pelo Criciúma Esporte Clube, campeão do primeiro turno, vencendo na final o campeão da Taça Plínio Arlindo de Nês (nome da taça entregue ao campeão do segundo turno), a Chapecoense.

1995
Futebol de 1995 no Brasil
1995 em Santa Catarina